Björkhagen (metrostation) - metrostation in Stockholm
 Björkhagen (wijk) - wijk in Stockholm
 Björkhagen (Finland) - plaats in Finland